

Patronyme 

 Luis Buñuel (1900-1983), réalisateur de cinéma hispano-mexicain ;
Jeanne Rucar Buñuel (1910-1996), son épouse, française ;
 Juan Luis Buñuel (1934-2017), son fils, réalisateur et scénariste français ;
 Joyce Sherman Buñuel (1941-), son ex-épouse, réalisatrice et scénariste franco-américaine ;
Carmen Buñuel (1953-),son épouse, créatrice de bijoux américano-espagnole ;
Juliette Buñuel (1967-), petite fille, chef cuisinière franco-méxicaine-américaine ;
Diego Buñuel (1975-), petit fils, réalisateur franco-américain;
Pablo Buñuel (1990-), petit fils, marketing franco-espagnol ;
Gabrielle Seureau-Buñuel (2008-), fille de Juliette Buñuel, franco-mexicaine ;
Dae Buñuel (2009-), fille de Diego Buñuel, franco-américaine ;
Kan Buñuel (2012-), fils de Diego Buñuel, franco-américain ;

Toponyme 

 Buñuel, commune espagnole de la province de Navarre.

Patronyme hispanique